Isaïe est un nom propre qui peut désigner :

Prénom 
Isaïe est un prénom masculin, d'origine biblique.

Personnage biblique
 Isaïe ou Ésaïe est un prophète du Tanakh – ou Ancien Testament –, qui aurait vécu sous le règne d'Ézéchias au   ; fêté le 9 mai en Orient et le 6 juillet en Occident.

Titre

 Isaïe, tableau de Michel-Ange (1508-1510).
 , tableau de Fra Bartolomeo (1514-1516).

Autres saints chrétiens 
 Isaïe d'Alep (v. 351, † 440), moine né à Alep, fêté en Syrie et au Liban.
 Isaïe de Rostov († 1090), évêque de Rostov en Russie ; fêté le 15 mai en Orient et en Occident.
 Isaïe de Kiev († 1115), thaumaturge de la Laure des Grottes de Kiev ; fêté le 15 mai en Orient.

Autre personnage remarquable
 Isaïe de Gaza, auteur ascétique du .

Toponymes
Bras d'Isaïe, un affluent de la rivière à Mars, dans Lac-Ministuk, MRC Le Fjord-du-Saguenay, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec, au Canada.

Références

Prénom hébraïque
Nom théophore